Wolni Kozacy:
 Wolne Kozactwo (1917-1918)
 Ukraińscy Wolni Kozacy (1942-1945)